La A1 Ethniki 2001-2002 è stata la 62ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  Dīmos Ntikoudīs, 
A1 Ethniki MVP finali:  Dīmos Ntikoudīs, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Kostas Pilafidis, 
A1 Ethniki miglior giovane:  Nikos Zīsīs,

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2001
Pallacanestro nel 2002
2001-2002